Stelzhof ist der Ortsname von

 Stelzhof (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Stelzlhof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern